Nuculoida är en ordning av musslor. Nuculoida ingår i klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Nuculoida 201 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Musslor
Nuculoida